Дејан Милићевић (Нови Сад, 10. марта 1992) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
ТСЦ Бачка Топола
 Прва лига Србије: 2018/19.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Цемента
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије